VPC Produções é uma gravadora e editora evangélica.

Com sede em São Paulo, foi fundada na década de 1970 com o objetivo inicial de distribuir, de forma independente, os discos da banda Vencedores por Cristo. Com os anos, a VPC Produções passou a distribuir também discos de ex-integrantes do grupo e outros artistas da chamada música popular brasileira cristã.

Nos anos 2000, a gravadora destacou-se pelos discos de João Alexandre e por lançamentos do Grupo Logos, além de apoiar outros artistas não-pertencentes à gravadora, como Stênio Marcius e Carlinhos Veiga.

Artistas 
João Alexandre
Jorge Camargo
Nelson Bomilcar
Vencedores por Cristo

Ligações externas 
Página da VPC Produções

Gravadoras do Brasil
Gravadoras de música cristã